La Nationalliga A 1978/79 fue la 82.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Play-off por el título

Play-off por el descenso

Referencias 
 RSSSF

1979
Fútbol en 1978
Fútbol en 1979
Suiza en 1978
Suiza en 1979